Новена — латинізований варіант назви молитви-дев'ятниці;
 Новена — район у Сінгапурі;
 Новена — станція метрополітену в Сінгапурі.